Schmidt-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Schmidt-Gletscher (Heard) auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Schmidt-Gletscher (Ellsworthland) im Ellsworthland, Antarktika